UBA steht für:
 UBA Pro Basketball League (United Basketball Alliance), höchste indische Basketball-Profiliga
 Umweltbundesamt (Deutschland)
 Umweltbundesamt GmbH (Österreich)
 Unicode-Bidi-Algorithmus
 United Bank for Africa, nigerianische Bankengruppe
 Universidad de Buenos Aires, Universität von Buenos Aires
 Universitätsbibliothek Amsterdam
 Air21 (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Uba steht für:
 Uba (Fluss), Nebenfluss des Irtysch in Kasachstan 
 Uba (Nigeria), Ort in der Local Government Area Askira/Uba, Borno, Nigeria

Uba ist der Familienname folgender Personen:
 Reginald Uba (1911–1972), estnischer Mittelstreckenläufer

Ubá steht für:
 Ubá, Stadt in Brasilien

uba steht für:
 Ubang (Sprache) (ISO-639-3-Code), Süd-Bantoide Sprache in Nigeria

Abkürzung